East Cape ist der Name folgender geographischer Orte:

 East Cape (Cabo del Este), Kap an der Baja California, Mexiko
 East Cape (Coronation Island), Kap auf Coronation Island, Orkneyinseln, Antarktis
 East Cape (Neuseeland), Kap an der Ostküste der Nordinsel von Neuseeland
 East Cape (New Ireland) (Ost-Kap, Kap Sankt Maria / Cabo de Santa Maria / Cape Sainte Marie, Bilolo, Cape Assu), Kap im Osten der Insel New Ireland, Papua-Neuguinea

 East Cape Girardeau, Ort in Illinois, Vereinigte Staaten